Kormorán (madár)
 Kormorán (együttes)
Lásd még:
 Kormoran (segédcirkáló)